

Cinema
Gabriela – film ceco del 1942 diretto da Miroslav Josef Krnanský
Gabriella (Gabriela) – film tedesco del 1950 diretto da Géza von Cziffra
Gabriela (Gabriela, Cravo e Canela) – film brasiliano del 1983 diretto da Bruno Barreto
Gabriela – film statunitense del 2001 diretto da Vincent Jay Miller

Onomastica
Gabriela – variante del nome proprio di persona italiano femminile Gabriella

Politica
Gabriela – partito politico filippino

Televisione
 Gabriela – telenovela colombiana del 1960
 Gabriela o Gabriela – Cravo e Canela  – telenovela brasialiana del 1961
 Gabriela – telenovela messicana del 1964
 Gabriela – telenovela brasiliana del 1975
 Gabriela o Gabriela – La dama de Rosa – telenovela venezuelana del 1986
 Gabriela o Gabriela, giros del destino –  telenovela colombiana del 2009
 Gabriela –  telenovela brasiliana del 2012

Pagine correlate
Gabriella (disambigua)
Gabrielle (disambigua)